«Мотколь» () — подземная станция Пусанского метро на Второй линии. Она представлена двумя боковыми платформами. Станция обслуживается Пусанской транспортной корпорацией. Расположена в квартале Тэён-дон административного района Нам-гу города-метрополии Пусан (Республика Корея). На станции установлены платформенные раздвижные двери.

Название станции из географического названия «Мотколь», где находится эта станция. «Мотколь» значит «селение пруда», потому что в прошлом в этом квартале существовал искусственный пруд, который предполагалось строить в периоде Силла, и селение образовывалось. Согласно исторической книге «Записи о Тоннэ-бу» название пруда — Сэнчхонон. Этот пруд существовал в середине 20 века.

Рядом с станцией расположены:
 Почта квартала Мунхён-дон
 Администрация квартала Мунхён 3(сам)-дон

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 Cyber station information 

Станции Второй линии (Пусанский метрополитен)
Станции Пусанского метрополитена в Пусане